Domov může být:

 pojem znamenající nějaké vlastní lidské obydlí – dům, byt, vila apod. – místo, kde jsme doma
 domovina – výraz znamenající vlast nebo rodnou obec – rodiště či rodná země apod. – území, kde se cítíme být doma
 specializované sociální zařízení pro hromadné ubytování osob
 domov pro seniory (domov důchodců)
 dětský domov
 charitní domov

V kultuře
 Domov (Glee) – díl televizního seriálu Glee
 Domov (Hvězdná brána: Atlantida) – díl televizního seriálu Hvězdná brána: Atlantida

V politice
 Domov (politická strana) – česká politická strana

Související články 
 Česká hymna – Kde domov můj?
 Domácnost

Externí odkazy